Julien Leclercq ist der Name folgender Personen:

* Julien Leclercq (Dichter) (1865–1901), französischer Dichter und Kunstkritiker
 Julien Leclercq (Regisseur), französischer Filmregisseur und Drehbuchautor 
 Julien Leclercq (Snookerspieler) (* 2003), belgischer Snookerspieler